Maple View ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple View (Maryland)
 Maple View (New York)
 Maple View (West Virginia)